Apophorhynchus är ett släkte av tvåvingar. Apophorhynchus ingår i familjen Ropalomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Apophorhynchus